Joshua Rowley ist der Name folgender Personen:

* Joshua Rowley, 1. Baronet (um 1730–1790), britischer Admiral
 Joshua Ricketts Rowley (um 1790–1857), britischer Vizeadmiral